Esquerra Republicana i Antimperialista és una formació constituïda a l'octubre del 1931 pels membres de "Treball tendència", grup organitzat dins el Partit Comunista Català contrària la creació del Bloc Obrer i Camperol. Defensà la creació d'un partit polític de classe i considerà el problema nacional català com una qüestió burgesa.

Els líders foren César Falcón i Amadeu Bernadó, director de Treball (publicació inicialment del Partit Comunista Català que esdevingué portaveu de l'Esquerra Republicana i Antimperialista.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts